Het Spaans in Latijns-Amerika of een van de varianten daarvan.
 Het Spaans in de Verenigde Staten.